

Patronymes
Pierre de Montereau, architecte français, né vers 1200, mort en 1266

Toponymes
Montereau est une commune du département du Loiret
Montereau-Fault-Yonne est une commune du département de Seine-et-Marne
Montereau-sur-le-Jard est une commune du département de Seine-et-Marne

Paronyme 
Rue de Mondereau, à Sens (Yonne)
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France